Ядгир:

 Ядгир — город в индийском штате Карнатака.
 Ядгир — округ в индийском штате Карнатака.